Waterloos (achternaam), een familie edelsmeden en medailleurs
 Waterloos (plaats), een dorp in de Belgische stad Maaseik